AFF Suzuki Cup 2008 — 7-й розыгрыш чемпионата АСЕАН по футболу. Турнир проходил с 5 декабря по 28 декабря. Матчи группового этапа игрались в Индонезии и Таиланде.

Схема проведения 
Восемь сборных были поделены на две группы. В каждой группе команды играли друг с другом по одному матчу. За победу присуждалось три очка, за ничью — одно. Две лучшие сборные каждой группы выходили в полуфинал турнира. В полуфинале и финале команды играли друг с другом по два матча: дома и на выезде.

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

1/2 финала 
Первые матчи

Ответные матчи

Таиланд выиграл 3-1 по сумме

Вьетнам выиграл 1-0 по сумме

Финал 

Вьетнам выиграл 3-2 по сумме

Итог

Бомбардиры 

4 мяча:
  Буди Сударсоно
  Агу Касмир
  Терасил Дангда

3 мяча:
  Нгуен Ву Фонг
  Индра Путра Махаюддин
  Ронначай Рангсийо

2 мяча:
  Ле Конг Винь
  Фам Тхань Лыонг
  Бамбанг Памунгкас
  Мохд Сафи Мохд Сали
  Мьо Мин Тун
  Нох Алам Шах
  Анон Сангсанои
  Сутее Суксомкит
  Артхит Сунтхорнпит

1 мяч:
  Нгуен Вьет Тханг
  Нгуен Куанг Хай
  Фан Тхань Бинь
  Хюинь Куанг Тхань
  Нова Арианто
  Фирман Утина
  Коуч Сокумпхеак
  Кхим Борей
  Моэ Вин
  Язар Вин Тхеин
  Фахрудин Мустафич
  Индра Сахдан
  Байхакки Хайзан
  Ши Цзяи
  Теератхеп Винотхай
  Сучао Нутнум
  Патипарн Пхетпхун

Ссылки 
 Страница турнира на сайте федерации футбола АСЕАН

Футбол в Азии в 2008 году
Чемпионат АСЕАН по футболу
Декабрь 2008 года
Международные соревнования по футболу в Индонезии
Спорт в Индонезии в 2008 году
Международные соревнования по футболу в Таиланде
Спорт в Таиланде в 2008 году